Pizarra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pizarra (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Pizarra (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar